232 puede hacer referencia a:

 Los años
 232
 232 a. C.
 1232
 2232

 Otros
 (232) Rusia, un asteroide.
 NGC 232, una galaxia.
 RS-232, interfaz.
 Ruta 232, página de desambiguación de diferentes rutas y carreteras con ese número.
 Th-232, isótopo del torio.

 Para el número 232, véase Anexo:Números y Números naturales.